ФК Балкани () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Сува-Реке, Косово. Клуб играет в Футбольной Суперлиге Косово, высшем футбольном дивизионе страны.

История 
Клуб был основан в 1947 году под названием «Ринина». Целью создания клуба являлось участие в различных соревнованиях и турнирах, которые были организованы в то время. С 1952 года клуб играл в различных дивизионах югославского футбола. В 1965 году клуб сменил название с «Ринина» на «Балкани».

Стадион 
Клуб проводит домашние игры на Стадионе города Сува-Река (), вмещающем 1500 человек.

Список тренеров 

 Февраль 2018 — 2 сентября 2018 —  Bekim Shotani
 6 сентября 2018 — 14 апреля 2019 —  Sami Sermaxhaj

 16 апреля 2019 — Июнь 2019 —  Gani Sejdiu
 8 июня 2019 —  —  Исмет Муниши

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Косова
Футбольные клубы, основанные в 1947 году